Naselje u Hrvatskoj
 Krndija (Punitovci), naselje u općini Punitovci, Osječko-baranjskoj županiji

Planina u Slavoniji
Krndija, planina u Istočnoj Hrvatskoj